Кипр принимал участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия), но не завоевал ни одной медали. 

Олимпийский комитет Кипра был впервые признан Международным олимпийским комитетом в 1978 году. С тех пор страна участвовала в каждых летних и зимних Играх с момента дебюта в 1980 году. Единственным спортсменом, посланным Кипром в Турин, был горнолыжник Теодорос Христодулу. Он был знаменосцем как на церемонии открытия , так и на церемонии закрытия Олимпиады. Христодулу принимал участие в мужском гигантском слаломе (34-е место из 41) и обычном слаломе (38 из 47).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт на Кипре в 2006 году